Барик — топоним. Может означать:

 Барик — город в Саудовской Аравии.
  — газовое месторождение в Омане.